YR steht für:
 Kennzeichnung von Booten in den Niederlanden
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Rumänien, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Yellow Red im Namen des Yellow Red Koninklijke Voetbalclub Mechelen, siehe YR KV Mechelen
 YR, Album (1980) von Steve Tibbetts
 Grand Canyon Airlines (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

YR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Sheffield
 Norwegen: Narvik in der Provinz Nordland
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Yr. steht für:
 schottische Kurzform für Younger („der Jüngere“), Bezeichnung eines Heir apparent, eines voraussichtlichen rechtmäßigen Erben

yr steht für:
 altnordische Bezeichnung der 15. Rune Elhaz (ᛉ) aus dem älteren Futhark
 spätere Bezeichnung der 11. Rune Elhaz (ᛦ) aus dem jüngeren Futhark
 englische Kurzform für Year („Jahr“)

Siehe auch:
 Y&R

Abkürzung